Michel André peut désigner :
 Michel André (1912-1987), auteur et acteur français ;
 Michel André (né en 1976), avocat haïtien ;
 Michel André (né en 1970), bobeur français.